Чемпіонат Вірменії з футболу 2018—2019 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона здобув вперше Арарат-Вірменія.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
1-18 тури

19-36 тури

Примітки

Посилання 
 Сайт ФФВ 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 
 Чемпіонат Вірменії на uefa.com 

2019
Вірменія
Вірменія
2019 у вірменському спорті